Comando (o ordine) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare)
Comando – dispositivo per il governo di un impianto o macchinario, manuale, automatico (vedi Controllo automatico) o semiautomatico
Comando – in scienza dell'automazione, sinonimo di asservimento
Comando – in informatica, istruzione fornita al processore in un linguaggio ad esso comprensibile
Giovanni Comando (1746-1822) – artista italiano
Comando militare (o semplicemente comando) – unità militare organizzativa sotto la responsabilità del comandante militare

Altri progetti